Sachsenring (autofabriek), een voormalig Oost-Duitse autofabriek uit Zwickau (Duitsland)
Sachsenring (automerk), een voormalig Oost-Duits automerk
Sachsenring (circuit), een circuit in de Duitse deelstaat Saksen